Bermuda, szigetcsoport
 Amerikai Egyesült Államok
Bermuda (Alabama)
Bermuda Run (Észak-Karolina)
Bermuda (Calhoun megye, Georgia)
Bermuda (DeKalb megye, Georgia)
Bermuda Dunes (Kalifornia)
Bermuda (Louisiana)
Bermuda Hundred (Virginia)
egyéb
Bermuda-háromszög